Paraíso Perdido puede estar referido a:

Literatura 
 El paraíso perdido (Paradise Lost en idioma inglés), poema narrativo de John Milton (1608-1674), publicado en 1667.

Música, ópera 
 El paraíso perdido (ópera), ópera en dos actos con música del compositor polaco Krzysztof Penderecki y un libreto en inglés de Christopher Fry.

Otros casos 
 Pandemonium (El paraíso perdido), término "Pandemonium" traducido libremente como "Todos los demonios", es el nombre inventado por John Milton para la capital del Infierno, "la Alta Capital, de Satán y sus acólitos".